Euribia () è un personaggio della mitologia greca arcaica, figlia di Ponto e di Gea.

Genealogia 
Aveva quattro fratelli: Nereo, Forco, Taumante e Ceto e sposò il titano Crio, da cui ebbe i figli Astreo, Pallante e Perse.

Genealogia (Esiodo)

Mitologia 
Nella Teogonia, Esiodo la definisce come "avente un cuore di selce dentro di lei". Il suo nome significa "vasta forza", da ευρυ (eury, "ampio", "vasto") e βία (bia, "forza").
Era la dea della padronanza sul mare, che presiedeva perlopiù ciò che influenzava il mare stesso, come il vento, i tempi stagionali e il sorgere delle costellazioni.

Note

Voci correlate 
 Divinità delle acque

Collegamenti esterni 
 

Divinità marine della religione greca